Sophie de Prusse peut faire référence à différents membres de la maison de Hohenzollern :
 Sophie de Prusse (1582-1610), princesse de Prusse puis, par son mariage avec Guillaume Kettler, duchesse de Courlande ; 
 Sophie-Louise de Mecklembourg-Schwerin (1685-1735), reine de Prusse, femme de Frédéric  ;
 Sophie-Dorothée de Prusse (1719-1765), princesse de Prusse et, par son mariage avec Frédéric-Guillaume de Brandebourg-Schwedt, margravine de Brandebourg-Schwedt ;
 Sophie de Prusse (1870-1932), princesse de Prusse et d'Allemagne puis reine des Hellènes par son mariage avec Constantin I de Grèce ;
Sophie d'Isembourg (1978), épouse du prince Georges-Frédéric de Prusse.
Homonymie dynastique